Ча́х Эльмурзи́евич Ахри́ев () — российский учёный, первый ингушский этнограф, краевед и юрист.

Биография 
Родился 10 мая 1850 года в ауле Фуртоуг Терской области в семье старосты Джейрахского общества Эльмурзы Ахриева. Мать — из фамилии Хаматхановых. По национальности — ингуш. 

В 1850—1860 годах в регионе завершался последний период Кавказской войны — освоения Российском империей Кавказа. Во время одной из военных операций по «усмирению» отдельных очагов сопротивления 7-летний Чах Ахриев, в числе других мальчишек, был захвачен отрядом русских войск и оказался в аманатах (горцы-заложники, которые своим пребыванием среди русских гарантировали верность России со стороны своих обществ, селений или фамилий). Был приведён во Владикавказскую крепость, где был отдан в военную кантонистскую школу (1857—1862). Благодаря содействию своего дяди Темурко Ахриева, офицера российской армии, его положение во Владикавказе было несколько лучше других детей-заложников, он пользовавшегося уважением российских властей и располагал большей свободой. Усыновлён семьёй русского полковника, у которого не было своих детей.

В 1862—1868 годах Чах обучался в Ставропольской гимназии, в стенах которой начинала свой творческий и научной путь значительная часть горской интеллигенции. Её окончили многие выходцы из Кавказа, в том числе, из ингушей — С. Ахриев, А. Базоркин, А-Г. Долгиев, И. Бекбузаров, П. Дахкильгов, К.Мальсагов и другие. В 1860-70-х годах в Российской империи поощрялось историко-этнографическое изучение Северного Кавказа и кавказоведение, открывались филиалы всероссийских научных обществ. В эти годы стали издаваться фундаментальные исследования учёных А. П. Берже, П. Г. Буткова, Н. Ф. Дубровина, Д. Я. Лаврова и других. Чах Ахриев окунулся в мир русской культуры и оказался в числе передовых людей своего времени.

По окончании гимназии, вследствие болезни, провёл два года на родине (1868—1870 годы). В этот период занимался сбором фольклорного и этнографического материалов, которые положили начало его литературной деятельности. Публиковался в 1871—1873 годах в «Сборнике сведений о кавказских горцах» (Тифлис) и газете «Терские ведомости» (Владикавказ). Ему удалось посетить различные районы Терской области, в частности, Ассинское ущелье и Назрановский район. В его работах, преимущественно этнографического характера, представлены свидетельства старейшин горных сёл Ингушетии, которые не только лично сами были свидетелями событий и обрядов ингушской культуры XVIII века, но и помнили рассказы о жизни своих предков в XVII веке. С их слов были описаны образ жизни, мифы, легенды, обряды, древние религиозные культы, обычное право, ритуалы, праздники и этногенетические предания ингушского народа. Кроме того, Чах Ахриев первым описал элементы нартского эпоса ингушей, например, им установлено, что ещё в XIX веке в качестве похвалы ингуши говорили: «Наьрт мо санна ва из» («Он как нарт!»).

Позднее работы Чаха Ахриева были переизданы в книгах «Ингуши» (1996) и «Чах Ахриев. Избранное» (2000). К творчеству Чаха Ахриева обращались при его жизни учёные-кавказоведы, археологи, этнографы, российские юристы Ф. И. Леонтович, Б. К. Далгат, М. М. Ковалевский и другие. По его материалам и в настоящее время пишут диссертации.

В 1870—1874 годах обучался в Нежинском лицее, по окончании которого за народовольческую деятельность находился в неофициальной ссылке — работал в различных административных органах городов Евлах и Нуха Елисаветпольской губернии (ныне Азербайджан). Он активно выступал за соответствие царских реформ интересам кавказских народов и пыталась воздействовать на реформы российского государства. Из-за своей гражданской позиции, как и другой ингушский просветитель А-Г.Долгиев, оказался «добровольно изгнанным» и надолго командированным в Закавказье. Длительная служебная деятельность и переезды из города в город не оставляли ему возможности посвятить себя научной и литературной работе.

16 октября 1874 года Чах Ахриев назначен кандидатом на служебные должности при Тифлисской судебной палате и в течение 8 лет работал кандидатом на служебную должность, помощником мирового судьи и судебным следователем. 24 ноября 1882 года назначен агентом для заведования государственными имуществами в уездах Елисаветпольской губернии, а с 31 января 1889 года работал чиновником особых поручений для надзора за населёнными землями и оброчными статьями. С 27 мая 1897 года — директор Нухинского отделения попечительного о тюрьмах комитета. С 23 октября 1900 года работал младшим надзирателем за казёнными землями и оброчными статьями Елисаветпольской губернии.

28 сентября 1912 года уволен по состоянию здоровья в чине коллежского советника. Вернулся во Владикавказ, где умер 29 апреля 1914 года от сахарного диабета. Похоронен в родном ауле .

В дальнейшем, изучение культуры и социально-экономической жизни края были продолжены ингушскими учёными М. Базоркиным, А-Г. Долгиевым, А. Тутаевым и др.

По воспоминаниям дочери Нины Чаховны, её отец был скромным и отзывчивым человеком, имел общительный и весёлый нрав. В доме Ахриевых была собрана большая библиотека, он выписывал много газет и журналов. Любимый поэт — Н. А. Некрасов.

Работы 
Некоторые публикации:
 Похороны и поминки у горцев. // «Сборник сведений о кавказских горцах», Тифлис, 1870, вып. II, стр. 28-32.
 Несколько слов о героях в ингушских сказаниях. // «Сборник сведений о кавказских горцах», Тифлис, 1870, вып. IV, отд. II, стр. 1-33.
 Из чеченских сказаний // «Сборник сведений о кавказских горцах», Тифлис, 1871, вып. V, отд. II, § 2, стр. 38-46.
 Ингушские праздники // «Сборник сведений о кавказских горцах», Тифлис, 1871, вып. V, отд. III, § 2, стр. 1-16.
 Об ингушских кашах (фамильных склепах знатных родов). // «Терские ведомости». 1871, № 17.
 Присяга у ингушей. // «Терские ведомости», 1871, № 20.
 Нравственное значение присяги у ингушей. // «Терские ведомости», 1871, № 21.
 О характере ингушей. // «Терские ведомости», 1871, № 30.
 Об ингушских женщинах. // «Терские ведомости», 1871, № 31.
 Этнографический очерк ингушского народа с приложением его сказок и преданий. // «Терские ведомости», 1872, № 27-35, 39, 42, 43, 45-49; 1873, № 3, 21, 22, 24-26.
 Ингуши. Их предания, верования и поверья. // «Сборник сведений о кавказских горцах», 1875, вып. VIII, отд. I, стр. 1-40.
 Заметки об ингушах («О характере ингушей», «Присяга у ингушей», «Об ингушских женщинах», «Ингушские каши»). // «Сборник сведений о Терской области», Владикавказ, 1878, вып. 1, стр. 276—290.

Семья 
Чах Ахриев был женат, имел пятеро детей — троих сыновей и двух дочерей. Жена — Айша Базоркина, дочь Мочхо Базоркина, офицера полиции.
Сыновья и дочери:
 Рашид-Бек (1895—1942) — первый лётчик из народов Северного Кавказа, первый лётчик Таджикистана. Погиб под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны
 Руслан — работал в милиции, погиб в 1926 году
 Тамара — одна из первых ингушек-горянок получила образование, работала учительницей
 Нина

Память 
В честь Чаха Ахриева назван Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук. В 2005 году «за выдающиеся заслуги в области этнографии и многолетнюю научную деятельность» Ч. Э. Ахриев был посмертно награждён орденом «За заслуги».

Оценки и мнения 

Работы Чаха Ахриева носят этнографический характер и разнообразны по темам. Автор интересуется вопросами как обобщающими (характер ингушского эпоса, происхождение ингушей), так и специальными (присяга ингушей, ингушские каши). Он уделяет внимание и далекому прошлому своего края, и его настоящему. Все его замедки и статьи очень содержательны, обнаруживают прекрасное знакомство автора с духом страны, с особенностями её своеобразного быта и древней культурой.

Разумеется, прекращение научной деятельности Ч. Э. Ахриева, как и многое другое, напрямую связано с политическим режимом России, авторитарную природу которого не смогли изменить даже известные события 1917 г… Тот, кто знаком с материалом, который имелся в распоряжении у исследователя политических сторон жизни ингушского народа в конце XIX в. и может предположить, какие выводы в области политической мысли могли быть сделаны на основе этого материала, тот поймет причину того, почему Чах Ахриев так рано замолчал.

Примечания

Литература 
 Семёнов Л. П. Чах Ахриев. — Ингушский науч.-исслед. ин-т краеведения, 1928. — 12 с.
 Яндиев М. А. Чах Ахриев (1850—1914) — выдающий юрист и просветитель Ингушетии // Гуманитарные и социально-экономические науки. — 2003. — № 3. — С. 88−92.
 Яндиев М. А. Почему он молчал 40 лет // Сердало: газета. — 2000. — 22 ноября. ([То же] // Литературная Ингушетия. — 2002. — № 2 (22). — С. 116—119).

Ссылки